Kuchary Kościelne (gromada) (powiat koniński)
 Kuchary-Skotniki (gromada) (powiat płoński)